Второ́й Амбулато́рный прое́зд (название утверждено 24 октября 1958 года) — проезд в Северном административном округе города Москвы на территории района Аэропорт. Примыкает к 3-му Балтийскому переулку.

Происхождение названия 
Назван по находящемуся вблизи Амбулаторному переулку, который в свою очередь получил название от расположенной там амбулатории.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:
 дом 8А — паровозное депо «Подмосковная», на его территории установлен памятник воинам-железнодорожникам

Транспорт 

 Станции метро:
 «Сокол»
 «Аэропорт»
 Железнодорожная платформа Рижского направления Московской железной дороги «Красный Балтиец».

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Второй Амбулаторный проезд
 Второй Амбулаторный проезд на www.mom.mtu-net.ru
 Интересные места и события на карте

Амбулаторный 2-й